Il doppio del torneo di tennis Kiev Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Ignacio Gonzalez-King e Juan Pablo Guzmán che hanno battuto in finale Harsh Mankad e Jason Marshall 6-2, 3-6, 6-4.

Teste di serie 

 Uros Vico /  Lovro Zovko (semifinali)
 Michail Elgin /  Dmitri Vlasov (semifinali)

 Harsh Mankad /  Jason Marshall (finale)
 Ignacio Gonzalez-King /  Juan Pablo Guzmán (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Kiev Challenger 2003